Рабо́тник, или сотру́дник — субъект трудового права, физическое лицо, работающее по трудовому договору у работодателя и получающее за это заработную плату.

Правовое положение работника определяется трудовым законодательством, трудовым и коллективным договорами, локальными нормативными актами организации. Работник имеет права и несёт обязанности, установленные трудовым законодательством страны. По отношению к женскому полу также применяется слово рабо́тница.

Права работника

Россия 
В России согласно части 1 статьи 21 Трудового кодекса Российской Федерации работник имеет право на:
 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые установлены трудовым законодательством;
 предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
 рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными стандартами организации и безопасности труда;
 своевременную и в полном объёме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, сокращённого рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;
 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, установленном федеральными законами;
 объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
 участие в управлении организацией в предусмотренных законодательством формах;
 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, соглашений;
 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещёнными законом способами;
 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на забастовку, в порядке, установленном законодательством;
 возмещение вреда, причинённого работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном законом;
 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами.

Обязанности работника

Россия 
В России согласно части 2 статьи 21 Трудового кодекса Российской Федерации работник обязан:
 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором;
 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
 соблюдать трудовую дисциплину;
 выполнять установленные нормы труда;
 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
 бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несёт ответственность за сохранность этого имущества) и других работников;
 незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несёт ответственность за сохранность этого имущества).

См. также 
 Наёмный работник
 Рабочая сила
 Дифференциация работников по цвету воротника

Примечания

Ссылки 
 

Трудовое право